Osoby o tym nazwisku:
 Bohdan Jarochowski – polski dziennikarz
 Kazimierz Jarochowski – polski historyk i publicysta